«Fly by Night» puede referirse a:

Toponimia 
 Fly by Night Airport, Jackson County, Oregón, Estados Unidos.

Música 
 Fly by Night (1961), canción de Andy Williams.
 Fly by Night (1975), álbum de Rush.
 Fly by Night (1975), canción de Rush.
 Fly by Night (2004), álbum de Sex Museum.

Cine y televisión 
 Fly-by-Night (1942), película (thriller).
 Fly by Night (1993), película dirigida por Steve Gomer.
 Fly by Night (1991), serie de TV de Canadá, protagonizada por David James Elliott.
 "Fly by Night", episodio de la serie Mighty Max.

Literatura 
 Fly by Night (2005), novela de Frances Hardinge.
 Fly-by-Night (1968), novela de K. M. Peyton.